

Persone 
 Enrico Lamperti – calciatore italiano
 Francesco Lamperti – musicista, insegnante di canto e scrittore italiano
 Giovanni Battista Lamperti – insegnante di canto italiano del XIX secolo, figlio di Francesco
 Marco Lamperti – cestista italiano

Commercio
 Lamperti & Garbagnati – ex azienda italiana produttrice di materiale fotografico